José Luis Illanes puede hacer referencia a:
José Luis Illanes del Río, (1890-1966), abogado y político español.
José Luis Illanes Maestre (1933-), teólogo español.